Von der Heydt kan syfta på:

 Saarbrücken-Von der Heydt – tidigare gruva i Saarbrücken

Personer
 August von der Heydt (1801-1874), tysk/preussisk friherre och politiker
 Daniel von der Heydt (1802-1874), tysk/preussisk bankir och politiker
 James von der Heydt (1919-2013), amerikansk domare

Se även 
 Friedrich von der Heydte (1907-1994), tysk officer i Luftwaffe under andra världskriget